Als Afrikaforscher bezeichnet man heute Forscher und Entdecker, die nach neuen afrikaspezifischen Erkenntnissen suchen und in der Regel im wissenschaftlichen Rahmen arbeiten.

Das erworbene menschliche Wissen über Afrika ist ebenso Gegenstand der Forschung wie Ergebnisse der Forschung als Tätigkeit des Erwerbs von Wissen über „Afrika“. Große Unterschiede in der Darstellung und dem Verständnis der Afrikaforschung sowie ihres Forschungsgegenstandes zeigen sich anhand des gesellschaftlichen, historischen und institutionellen Rahmens, in dem diese organisiert und betrieben wird. Diese Rahmenbedingungen bestimmen auch die sehr unterschiedlichen Lehrmeinungen und Interessen der Forscher selbst. Differenzieren lässt sich die Forschung dabei sowohl nach Epochen, gesellschaftlicher und nationaler Herkunft und Interessen der Forscher, dem Forschungsgegenstand und der wissenschaftlichen Disziplin.

Methodischer Überblick 
Je nach der wissenschaftlichen Doktrin in ihrer Zeit und ihren Rahmenbedingungen wird der Forschungsgegenstand sowohl aus unterschiedlichen Blickwinkeln und vor dem Hintergrund divergierender Interessen betrachtet. Daraus ergibt sich für die „Afrikaforscher“ auch ein unterschiedlich kritisches oder affirmatives Verhältnis zum Forschungsgegenstand. So wird in den African Studies, in den modernen Kulturwissenschaften und in den Geisteswissenschaften allgemein „Afrika“ als theoretisches und eurozentristisches Konstrukt behandelt, das in seiner universalistischen und auch exklusionistischen Perspektive als undifferenziert angesehen wird. Forscher aus dem Bereich der African Studies behandeln heute die geschichtlichen, sozialen und kulturellen Gesichtspunkte sehr ausdifferenziert. Sie reichen von der afrikanischen Diaspora, über die Einflüsse „Afrikas“ auf andere Gesellschaften bis hin zu speziellen historischen, regionalen und gesellschaftlichen Unterschieden innerhalb des Kontinents Afrika.

Afrikaforscher im Kolonialismus 

Schon im 15. Jahrhundert erkundeten portugiesische Seefahrer die Küsten Afrikas. Mit der Unabhängigkeit Nordamerikas und der zunehmenden Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs Europas Interesse an Afrika und seinen Ressourcen. Die Entdeckungsreisen vor allem europäischer Afrikaforscher, insbesondere in das Innere des Kontinents, dienten nicht nur dem geographischen Interesse, sondern waren häufig auch Vorbereitungen für die Kolonisierung des Kontinents im Zuge des „Neuen Imperialismus“. Viele der fast ausschließlich männlichen Entdecker reisten im Auftrag so genannter Afrikanischer Gesellschaften. Die Entdeckung Afrikas schloss Henry Morton Stanley 1877 im Wesentlichen ab. Der politische Wettlauf um Afrika begann um 1882 und endete 1898.

Afrikaforscher aus dieser Epoche sind heute Gegenstand der Forschung. Dazu zählt vor allem auch die Rekonstruktion der gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Rahmenbedingungen des von ihnen erworbenen Wissens. Vor dem Hintergrund militärischer Aktivitäten und wirtschaftlicher Interessen dieser Afrikaforscher reduzierte sich das wissenschaftliche Interesse ihrer Forschung oft auf geographische Fragen. Eine alternative Bezeichnung ist je nach Darstellungszusammenhang der Begriff „Afrikareisende“. Ihre Tätigkeiten, wie auch Expeditionen, bedurften oft einer staatlichen Legitimation und waren an politische Interessen und Aufträge gebunden.

Forscher und Entdecker 
 Luísa Diogo (* 1958), Afrikanistin (School of Oriental and African Studies, London) und Ministerpräsidentin von Mosambik
 Robert Sobukwe (1924–1978), südafrikanischer nationalistischer Führer und erster Präsident des Pan Africanist Congress (PAC)
 Kwame Nkrumah (1909–1972), ghanaischer Politiker
 Albert Adu Boahen (1932–2006), ghanaischer Historiker
 Abd el Faradj alias Henry Noël
 Mebenga m’Ebono alias Martin Paul Samba (um 1875–1914), kamerunischer Offizier und Widerstandskämpfer
 Albert Memmi (1920–2020), tunesisch-französischer Preisträger der Académie Française 2004
 Mike Oquaye (* 1944), ghanaischer Hochschullehrer, Anwalt, Politikwissenschaftler, Diplomat und Politiker
 Ibn Chaldūn (1332–1406), arabischer Reisender, Historiker, Politiker.
 Abd al-Karim El Khattabi (1882–1963), Reisender, marokkanischer Freiheitskämpfer
 Boni Yayi (* 1952), beninischer Ökonom und Politiker
 Gnassingbé Eyadéma (1935–2005), togoischer Reisender, Boxer, Algerienkämpfer, Staatspräsident
 Sylvanus Olympio (1902–1963), togoischer Kolonialpolitiker, Vorsitzenden der Territorialversammlung Afrique occidentale française, Staatspräsident.
 Asfa-Wossen Asserate (* 1948), äthiopisch-deutscher Gründer der wissenschaftlichen Gesellschaft Orbis Aethiopicus
 Hendrik Witbooi (~1830–1905), Religionsführer
 Samuel Maharero (1856–1923)
 Léon-Gontran Damas (1912–1978), französisch-karibischer Schriftsteller, Initiator der Négritude
 Léopold Sédar Senghor (1906–2001), Präsident (Senegal), Académie française, Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Initiator der Négritude
 Olaudah Equiano (1745–1797)
 James L. Sims, George L. Seymour und Benjamin J. K. Anderson erforschten von 1858 bis 1874 das Landesinnere Liberias und Guineas.
 Frantz Fanon (1925–1961), Résistance Kämpfer, Psychiater, Politiker, Schriftsteller und Vordenker der Entkolonialisierung. Er wirkte in Ghana und vor allem in Algerien.
 Aimé Césaire (1913–2008), afrokaribisch-französischer Schriftsteller und Politiker
 Franz Ewald Theodor Bachmann (1856–nach 1916), Mediziner und Naturforscher, bereiste die Kapkolonie und das Pondoland
 Erwin von Bary (1846–1877), libysche Sahara, Adscher-Gebirge, Air-Gebirge
 Heinrich Barth (1821–1865), Geograph, Historiker und Sprachenforscher, bereiste die Sahara und den Westsudan, bedeutendster wissenschaftlicher Afrikaforscher
 Hugo Baum (1867–1950), erster Botaniker und Entdecker im südlich-tropischen Innerafrika, Kunene-Sambesi Expedition
 Hermann Baumann (1902–1972), deutscher Ethnologe und Entdecker
 Oskar Baumann (1864–1899), österreichischer Kartograph
 Marianne Bechhaus-Gerst (* 1958), deutsche Afrikanistin
 Karl Moritz von Beurmann (1835–1863)
 Richard Böhm (1854–1884), deutscher Zoologe und Entdecker
 Friedrich Bohndorff (1848–?), deutscher Ornithologe
 Richard Brenner (1833–1874), Ostafrika
 Max Buchner (1846–1921), deutscher Arzt, Ethnograph, Forschungsreisender und Museumskonservator
 Richard Buchta (1845–1894)
 Theodor Bumiller (1864–1912)
 Jean Louis Burckhardt (1784–1817), Naher Osten, Arabien, Ägypten
 Oskar Alexander Richard Büttner (1858–1927), deutscher Botaniker
 Ernst von Carnap-Quernheimb (1863–1945), Kamerun, Ostafrika und Togo
 Adam David (1872–1959), Schweizer Zoologe, Grosswildjäger und Publizist
 Jean Jacques David (1871–1908), Schweizer Bergsteiger, Bergbauingenieur, Zoologe und Publizist
 Karl Klaus von der Decken (1833–1865), Ostafrika und Kilimandscharo
 Clemens Denhardt (1852–1929), Gustav Denhardt (1856–1917), Ostafrika (Brüder Denhardt)
 Otto Ehrenfried Ehlers (1855–1895), Ostafrika und Neuguinea
 Julius Falkenstein (1842–1917), deutscher Arzt
 Gustav Adolf Fischer (1848–1886)
 Robert Flegel (1852–1886), Tschadseegebiet
 Curt von François (1852–1931), Geodät und Offizier der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika
 Leo Frobenius (1873–1938), Reisen in allen Teilen Afrikas in der Kolonialzeit
 Gustav Adolf Graf von Götzen (1866–1910), Ostdurchquerung Afrikas, Kiwusee
 Paul Graetz (1875–1968), erste Durchquerung Afrikas im Automobil 1907–1909
 Karl von Gravenreuth (1858–1891), Deutsch-Ostafrika
 Hans Gruner (1865–1943), Togo
 Paul Güßfeldt (1840–1920), deutscher Geograph, Forschungsreisender und Alpinist
 Wilhelm Gueinzius (1813–1874), Naturforscher
 Gustav Adolf Haggenmacher (1845–1875)
 Wilhelm von Harnier (1836–1861)
 Georg Hartmann (1865–1946), deutscher Major der Landwehr, Geograph, Forschungsreisender (Hartmannzebra) und Kolonialpolitiker
 Theodor von Heuglin (1824–1876), Afrika- und Polarforscher sowie Ornithologe
 Ludwig von Höhnel (1857–1942), Reisen in Ostafrika, Namensgeber des Rudolfsees (zusammen mit Sámuel Teleki)
 Emil Holub (1847–1902)
 Friedrich Konrad Hornemann (1772–1801), Nordafrika, Sahara und das heutige Nordnigeria
 Franz Karl Hutter (1865–1924), Kamerun
 Paul Erdmann Isert (1756–1789), Botaniker und Sklavereigegner, Westafrika
 Karl Ludwig Jühlke (1856–1886), Kolonialeroberer in Ostafrika (heutiges Tansania)
 Richard Kandt (1867–1918), gründete Kigali, entdeckte im Jahr 1898 im ruandischen Nyungwe-Wald eine der Quellen des Nils
 Otto Kersten (1839–1900), Ostafrika
 Peter Kolb (1675–1726), Südafrika, beschrieb die Kultur der Khoi Khoi
 Johann Ludwig Krapf (1810–1881), Missionar und Entdecker des Mount-Kenya-Massivs
 Gottlob Krause (1850–1938)
 Richard Kund (1852–1904), Kamerun und Kongo
 Carl Ludwig Ledermann (1875–1958), Botaniker, Kameruner Hochland, bis zum Tschad
 Oskar Lenz (1848–1925), österreichischer Ethnograph und Geologe
 Anton Lux (1847–1908), österreichischer Artillerieoffizier
 Walter Markov (1909–1993), deutscher Historiker und Widerstandskämpfer
 Ernst Marno (1844–1883)
 Karl Mauch (1837–1875), deutscher Goldsucher und Kartograf
 Friedrich Wilhelm von Mechow (1831–1890), preußischer Major
 Adolf Friedrich von Mecklenburg-Schwerin (1873–1969), Kongo, Tschadsee
 Hans Meyer (1858–1929), Erstbesteiger des Kilimandscharo
 Eduard Mohr (Afrikaforscher) (1828–1876), Sambesi
 Werner Munzinger (1832–1875), Schweizer, Sudan und Zentralafrika
 Gustav Nachtigal (1834–1885), Arzt, Sahara- und Sudanreisender, Sprachenforscher und Kolonialpionier wider Willen
 Adolf Overweg (1822–1852), deutscher Astronom und Geologe
 Philipp Paulitschke (1854–1899), Somalia und Harar
 Eduard Pechuel-Loesche (1840–1913), Stellvertreter Stanleys im Kongo, Loango, Südwestafrika; daneben Westindien, Nord- und Südamerika, das nördliche und das südliche Eismeer, die Beringstraße
 Karl Peters (1856–1918), Ostafrika, Begründer von Deutsch-Ostafrika
 Joachim Graf Pfeil (1857–1924), Südafrika und Ostafrika
 Paul Pogge (1838–1884), Angola
 Johannes Rebmann (1820–1876), Missionar in Ostafrika, Sprachforscher
 Paul Reichard (1854–1938), Ost- und Zentralafrika
 Konstantin Reitz (1817–1853), Sudan
 Gerhard Rohlfs (1831–1896), Nordafrika, erste Afrikadurchquerung vom Mittelmeer bis zur Sklavenküste, Expedition in die Libysche Wüste
 Albrecht Roscher (1836–1860), Entdecker des Njassa, ermordet von Sklavenhändlern
 Eduard Rüppell (1794–1884), deutscher Naturwissenschaftler
 Alfred Schachtzabel (1887–1981), Angola
 Brigitte Schiffer (1909–1986), Ethnologin und Komponistin. Dissertation: Die Oase Siwa und ihre Musik
 Heinrich Schiffers (1901–1982), deutscher Geograph
 Wilhelm Schimper (1804–1878), Botaniker; erforschte Libyen und Athiopien, wo er als Gouverneur der Provinz Enticcho bei Adwa wirkte
 Rudolf Schlechter (1872–1925), Botaniker, Südafrika, Westafrika
 Carl Schlettwein (Verleger) (1925–2005), Bibliograph, Südwestafrika
 Eduard Schnitzer, auch Emin Pascha (1840–1892), Verwalter der Provinz Äquatoria, ermordet von Sklavenhändlern
 Selmar Schönland (1860–1940), Botaniker und Erforscher der südafrikanischen Flora, Direktor des Albany-Museums in Grahamstown
 Hans Schomburgk (1880–1967)
 Bernhard Schwarz (1844–1901)
 Georg Schweinfurth (1836–1925)
 August Wilhelm Schynse (1857–1891), deutscher, katholischer Missionar und Kartograf
 Hermann Soyaux (* 1852, † nach 1904), Botaniker in Westafrika
 Paul Staudinger (1859–1933), Reisen in Nord- und Westafrika, Mitglied des Kolonialrates und Vorstandsmitglied der Deutschen Kolonialgesellschaft
 Anton Stecker (1855–1888)
 Hermann Steudner (1832–1863)
 Franz Stuhlmann (1863–1928), Deutsch-Ostafrika
 Hans Tappenbeck (1861–1889), Kamerun und Kongo
 Günther Tessmann (1884–1969), Westafrika
 Eduard Vogel (1829–1856), Astronom, Sahara und Tschad-Region
 Friedrich Welwitsch (1806–1872), Botaniker
 Thomas Widlok (* 1965),  Kulturanthropologe, Universität zu Köln
 Hermann von Wissmann (1853–1905), deutscher Offizier und Kolonialbeamter
 Georg August Zenker (1855–1922), Leiter der wissenschaftlichen Station Jaunde, Kamerun
 Eugen Zintgraff (1858–1897), deutscher Kolonialpropagandist
 Hugo Zöller (1852–1933), deutscher Forschungsreisender und Journalist
 Michel Adanson (1727–1806), französischer Botaniker, Ethnologe und Naturforscher
 Louis-Gustave Binger (1856–1936), französischer Offizier, bewies, dass die „Entdeckung“ der Kong-Berge falsch war
 Yves Benot (1920–2005), französischer Historiker, Sklaverei- und Kolonialismus-Forscher und Journalist
 Antoine Brun-Rollet (1810–1858)
 Frédéric Cailliaud (1787–1869)
 René Caillié (1799–1838)
 Paul Belloni Du Chaillu (1835–1903), Äquatorialafrika
 Henri Duveyrier (1840–1892)
 Stanislas Graf von Escayrac de Lauture (1826–1868), französischer Diplomat und Schriftsteller
 Fernand Foureau (1850–1914)
 Joseph Halévy (1827–1917), französischer Orientalist
 Eugène Mage (1837–1869), französischer Marineoffizier
 Robert Randau (1873–1950), französischer Kolonialbeamter, Ethnologe und Schriftsteller
 Pierre Savorgnan de Brazza (1852–1905), französischer Marineoffizier
 Paul Soleillet (1842–1886)
 Anselm d’Ysalguier (vor ca. 1380–nach 1420), französischer Ritter und Abenteurer
 Octave Mannoni (1899–1989), französischer Ethnologe, Philosoph und Psychoanalytiker
 Marcel Treich-Laplène (1860–1890), gilt als Gründer der Kolonie Elfenbeinküste
 William Balfour Baikie (1824–1864)
 Thomas Baines (1820–1875), britischer Künstler und Forschungsreisender
 Samuel White Baker (1821–1893)
 James Bruce (1730–1794), Ägypten, Äthiopien
 Richard Francis Burton (1821–1890), Offizier, Konsul, Übersetzer, Orientalist und Mitglied der Royal Geographical Society
 Verney Lovett Cameron (1844–1894)
 James Chapman (1831–1872)
 Hugh Clapperton (1788–1827)
 Thomas James Comber (1852–1887), Kamerun und Kongo
 Nathan Davis (1812–1882)
 Dixon Denham (1786–1828), Tschadseegebiet
 John Duncan (1805–1849), Westafrika
 James Elton (1840–1877)
 James Augustus Grant (1827–1892), britischer Offizier
 George Grenfell (1849–1906), englischer Missionar
 Henry Hamilton Johnston (1858–1927)
 Mary Kingsley (1862–1900), britische Forschungsreisende, Ethnologin, Reiseschriftstellerin und Vortragsreisende
 Alexander Gordon Laing (1793–1826), westliche Sahara und Timbuktu
 John Lander (1806–1839)
 Richard Lander (1804–1834)
 Bernard Lewis (1916–2018) Afrikanist, Islamwissenschaftler, Historiker
 David Livingstone (1813–1873), schottischer Missionar
 Mungo Park (1771–1806), Westafrika, mittlerer Niger
 James Richardson (1809–1851), Sahara, Begleiter von Heinrich Barth
 John Hanning Speke (1827–1864), erster Europäer der 1858 den Viktoria-See besuchte
 Henry Morton Stanley (1841–1904), britisch-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Wilfred Thesiger (1910–2003), britischer Forscher und Autor von Reiseberichten
 Joseph Thomson (1858–1895), Ostafrika
 Sir Hanns Vischer (1876–1945, geb. Schweizer, )Missionar, britischer Kolonialbeamter
 Edward Young (1831–1896)
 Ernest François Cambier (1844–1909)
 Alphonso van Gèle (1848–1939)
 Eugène de Pruyssenaere (1826–1864)
 Alexine Tinne (1835–1869), niederländische Abenteurerin und Fotografin
 Francisco Álvares (1465–1540), lebte 6 Jahre in Äthiopien, in seinem Buch „Wahrhaftiger Bericht aus dem Reich des Priesters Johannes von Indien“ gibt er erstmals dem christlichen Abendland einen Einblick in das christliche Äthiopien, traf 1520 auf Pêro da Covilhã
 Diogo Afonso entdeckt 1461 die westlichen Inseln von Cabo Verde
 Afonso Gonçalves Baldaia (15. Jahrhundert) entdeckte 1435 mit Gil Eanes Angra dos Ruivos, sie erreichten 1436 die Goldküste (früherer Name von Ghana), den Rio de Ouro sowie Pedra bzw. Porto de Galé bei etwa 22° 3' nördlicher Breite
 Pedro Álvares Cabral (1468 oder 1469–1520), Brasilien-„Entdecker“, erster Seefahrer, der in einer Reise vier Kontinente ansteuert: Amerika, Afrika, Asien und Europa
 Hermenegildo Augusto de Brito Capello (1841–1917), portugiesischer Offizier
 Diogo Cão erforschte 1482–1489 die Westküste Afrikas bis zur Walvis Bay
 Pêro da Covilhã (1450–1530) war als Geheimagent João II. der erste Portugiese in Kalikut und Äthiopien, gilt als Wegbereiter für Vasco da Gama
 Bartolomeu Dias (1450–1500), erreichte 1487 das Kap der Guten Hoffnung und umrundete Afrika
 Dinis Dias (vor 1442–nach 1446) passiert 1444 den westlichsten Punkt Kontinentalafrikas, das im heutigen Senegal gelegene Cabo Verde, und entdeckt die 'Terra dos Guineus', Gebiete des heutigen Guinea und Senegals
 João Dias (1926–1949), mosambikanischer Schriftsteller
 Gil Eanes (erste Hälfte 15. Jahrhundert) umsegelt 1434 das für unpassierbar gehaltene Kap Bojador
 Pêro Escobar erreicht und überquert 1471 mit João de Santarém den Äquator, sie entdecken Elmina und die Inseln São Tomé Príncipe, 1497 begleitete er auf Grund seiner großen Erfahrung Vasco da Gama nach Indien
 António Fernandes, ein Neffe von João Gonçalves Zarco, passiert 1445 südlich von Cabo Verde und erreicht Cabo dos Mastros
 Estevão da Gama (1430–1497), Vater von Vasco da Gama
 Estêvão da Gama (1505–1576), der zweite Sohn von Vasco da Gama
 Cristóvão da Gama (1516–1542), Sohn von Vasco da Gama, kämpfte gegen Ahmad ibn Ibrahim al-Ghasi auf der Seite vom Kaiser von Äthiopien
 Paulo da Gama (um 1465–1499), Bruder von Vasco da Gama
 Vasco da Gama (um 1469–1524) umsegelte zwischen 1497 und 1499 Afrika und erreichte Indien
 Diogo Gomes (1440–1482), 1460 entdecken er und António da Noli einige der Inseln des Archipels von Cabo Verde
 Antão Gonçalves Verwandter von João Gonçalves Zarco, 1440/1441 bereiste er gemeinsam mit Nuno Tristão den Rio de Ouro und erreichte Kap Blanc
 Roberto Ivens (1850–1898), Offizier der portugiesischen Marine
 Duarte Pacheco Pereira (um 1469–1533), portugiesischer Seefahrer, Feldherr, Mathematiker, Astronom, Naturwissenschaftler und Geograph, Luís de Camões nannte ihn den lusitanischen Archilles
 João de Santarém erreicht und überquert 1471 mit Pêro Escobar den Äquator, sie entdecken Elmina und die Inseln São Tomé und Príncipe
 Alexandre Alberto da Rocha de Serpa Pinto (1846–1900)
 Fernão do Pó (15. Jahrhundert), portugiesischer Seefahrer
 Nuno Tristão (?–1446) bereiste die afrikanische Westküste im Auftrag Heinrich des Seefahrers, 1441 erreicht er und Antão Gonçalves Kap Blanc, 1444 befährt er den Senegal-Fluss
 Diogo de Azambuja (1432–1518) der erste portugiesische Gouverneur (capitão-mór) von Elmina
 Pierre Savorgnan de Brazza (1852–1905)
 Giovanni Beltrame (1824–1906), Weißer Nil und die Dinkasprache
 Giovanni Battista Belzoni (1778–1823), Ägypten und das Tal der Könige, Oase Siwa
 Alvise Cadamosto (1432–1488), venezianischer Fernhändler
 Romolo Gessi (1831–1881), britischer Offizier, Afrikaforscher und Gouverneur im ägyptischen Sudan italienischer Herkunft
 Pellegrino Matteucci (1850–1881)
 Carlo Piaggia (1830–1882), italienischer Botaniker
 Charles John Andersson (1827–1867), schwedischer Abenteurer, Forschungsreisender, Händler und Schriftsteller
 Ignaz Knoblecher (1819–1858) slowenischer katholischer Geistlicher, Missionar und Forschungsreisender
 Ibn Battūta (1304–1368 oder 1377) Sahara, Mali, Timbuktu
 Leo Africanus (~1490 – ~1550), Reisender und Geograph berberischer Abstammung
 Panagiotes Potagos (1838–1903), Forschungsreisender
 Florence Baker geb. Barbara Szász (1841–1916), Albertsee und Oberlauf des Weißen Nils zusammen mit ihrem Mann Samuel White Baker
 Sámuel Teleki (1845–1916), Reisen in Ostafrika, Namensgeber des Rudolfsees (zusammen mit Ludwig von Höhnel)
 Stefan Szolc-Rogoziński (1861–1896), Kamerun
 Charles Chaillé-Long (1842–1917), US-amerikanischer Offizier in ägyptischen Diensten und Forschungsreisender
 William Edward Burghardt Du Bois (1868–1963), amerikanischer Soziologe, Philosoph und Journalist
 Booker T. Washington (1856–1915), US-amerikanischer Pädagoge, Sozialreformer und Bürgerrechtler. Ehrenmitglied in der Phi Beta Kappa
 Frederick Douglass (1817 oder 1818–1895), ehemaliger Sklave und späterer Abolitionist und Schriftsteller
 William Lloyd Garrison (1805–1879), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lysander Spooner (1808–1887), Rechtsphilosoph, Autor von The Unconstitutionality of Slavery (1845) und anderer Grundlagenwerke zur Situation der Afroamerikaner
 Benjamin Banneker (1731–1806), Mathematiker, Astronom und Abolitionist
 Nicholas David, Archäologe University of Calgary
 Burkhart Waldecker (1902–1964), deutsch-belgischer Ethnologe und Erforscher der Nilquellen

Institutionen (Auswahl) 
 African Virtual University (Seit 1995 auf Initiative der Weltbank)
 Manchester School of Anthropology der University of Manchester
 Rhodes-Livingstone Institute for Social Research University of Zambia
 Institute of Southern African Studies (ISAS). National University of Lesotho
 Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), Maputo
 Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) – Tunis, Tunesien
 Institute of Ethiopian Studies an der Universität Addis Abeba
 South Omo Research Center Forschungszentrum für ethnologische Forschung in Südäthiopien
 Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF), Frankfurt
 Institut für Afrika-Studien (IAS), Universität Bayreuth
 Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Mainz
 Zentrum für Afrikastudien ZASB, Basel
 Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien SAGW
 Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau
 Vereinigung von Afrikanisten in Deutschland (VAD)
 Gesellschaft für Überseegeschichte e.V. (GÜSG)
 Benediktinerkongregation von St. Ottilien
 Basler Afrika Bibliographien
 Groupe de Recherche 1118 CNRS (Histoire de l'Afrique: Mémoires et Identités)
 Institut d’Etudes Africaines, Aix-en-Provence
 Centre d’Etude d’Afrique Noire – CEAN. Bordeaux
 Littérature Africaine Francophone – LITAF, Bordeaux
 Llacan – Langage, Langues et Cultures d’Afrique Noire. Villejuif (Frankreich)
 African Studies Association of the UK (ASAUK), London
 SOAS University of London (SOAS) University of London
 Afrika-Studiecentrum, Leiden
 African Studies Association ASA, State University of New Jersey
 Center for African Studies, University of Florida
 Center for African Studies. University of Illinois, Urbana-Champaign
 Afroasiatic Index Project. Chicago, The Oriental Institute,
 Comparative Bantu Dictionary. University of California, Berkeley
 African Studies Center, University of Pennsylvania
 The New York African Studies Association (NYASA), New York
 African Studies Association – American Council of Learned Societies ACLS, Rutgers University
 International Directory of African Studies Scholars – IDASS, African Studies Librarian Columbia University
 Department of African American Studies, Western Illinois University
 Francophone Africa Research Group (GRAF), Boston University
 African Studies Association of Australasia and the Pacific (AFSAAP)

Literatur 
 Albert Adu Boahen: Britain, the Sahara and the Western Sudan 1788–1861. Oxford 1964. (wichtige Arbeit zur ersten Epoche der wissenschaftlichen Afrikaforschung, von einem der führenden schwarzafrikanischen Historiker des 20. Jahrhunderts)
 Cornelia Essner: Deutsche Afrikareisende im neunzehnten Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte des Reisens. Stuttgart 1985. (versucht u. a. die Motive der Afrikaforscher zu analysieren)
 Peter Kremer: Der schwarze Erdtheil. Afrika im Spiegel alter Bücher 1484–1884. Köln 1984. (bislang einzige Bibliografie zur Geschichte der deutschen Afrikaforschung im vorkolonialen Zeitalter)
 Frank McLynn: Hearts of Darkness: The European Exploration of Africa. London 1992. (leicht irreführender Titel, denn es handelt sich weitgehend um die Geschichte der britischen Afrikaforschung)
 Paul Kainbacher: Die Erforschung Afrikas. Die Afrika-Literatur über Geographie und Reisen vor 1945. Baden 1998–1999; 3. erweiterte und korrigierte Auflage 2002; 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2016, ISBN 978-3-9501302-9-4.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
!
Afrikaforscher
Afrikaforscher
Afrikaforscher
Liste (Ethnologie)